Stage Fright (qui signifie en anglais le trac), peut se référer à :  
 Stage Fright  le troisième album du groupe The Band, sorti en 1970 ; 
 Stage Fright, chanson de l'album précédent ; 
 Stagefright, une vulnérabilité d'android.

Au cinéma 
 Stage Fright, titre original du film Le Grand Alibi d'Alfred Hitchcock, sorti en 1950 ; 
 Stage Fright, titre anglophone du film allemand Lampenfieber de Kurt Hoffmann, dont le titre français est Le Trac, sorti en 1960 ; 
 Stage Fright, titre anglophone du film italien Deliria, dont le titre français est Bloody Bird, sorti en 1987 ; 
 Stage Fright, titre original du téléfilm américain Requiem assassin.    

 Stage Fright, un cartoon de 1940 de Warner Bros. ; 
 Stage Fright, court métrage d'animation américain, réalisé par Steve Box, sorti en 1997 ; 
 Stage Fright, slasher musical canado-américain de Jérôme Sable, sorti en 2014.
    
Homonymie de titre